Lattès steht für:
 J.-C. Lattès, französisches Verlagshaus

Lattès ist der Familienname folgender Personen:
 Jean-Claude Lattès (* 1941), französischer Schriftsteller und Redakteur
 Samuel Lattès (1873–1918), französischer Mathematiker